Guillaume Chassard (né le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a joué essentiellement avec l'équipe de l'Image Club d'Épinal en première division à partir de la saison 95/96. 
Un passage avec l'équipe du HC Mulhouse lors des saisons 02/03 et 03/04 avant de revenir à l'IC Epinal, son club formateur qui évolue en Ligue Magnus.
Est devenu le consultant favori de V’la Vosges, fameuse chaîne de télévision Spinalienne!

Trophées et honneurs personnels 
Équipe de France
 1997 : Sélectionné en équipe de France pour le mondial junior B
 2007 : Sélectionné en équipe de France (remplaçant)
Coupe de France de hockey sur glace
 Finaliste en 2007 avec les dauphins d'Epinal
Ligue Magnus
 2007-2008: Sélectionné dans l'équipe des meilleurs français pour le Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1994-1995|| Dauphins d'Épinal|| Nationale 1B|| 21|| 0|| 0|| 0|| 8|| - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996|| Dauphins d'Épinal|| Division 1|| 27|| 2|| 1|| 3|| 6|| - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997|| Dauphins d'Épinal|| Ligue Magnus|| 29|| 10|| 11|| 21|| 36|| - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998|| Dauphins d'Épinal|| Nationale 1|| 22|| 8|| 7|| 15|| 14|| - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999|| Dauphins d'Épinal|| Nationale 1|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Dauphins d'Épinal|| Nationale 1|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Dauphins d'Épinal|| Nationale 1|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Dauphins d'Épinal|| Division 1|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Scorpions de Mulhouse|| Ligue Magnus|| 32|| 13|| 9|| 22|| 12|| - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004|| Scorpions de Mulhouse|| Ligue Magnus|| 28|| 6|| 20|| 26|| 36|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2004-2005|| Dauphins d'Épinal|| Ligue Magnus|| 26|| 7|| 8|| 15|| 16|| 4|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2005-2006|| Dauphins d'Épinal|| Ligue Magnus|| 25|| 3|| 1|| 4|| 29|| 5|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2006-2007|| Dauphins d'Épinal|| Ligue Magnus|| 26|| 12|| 7|| 19|| 24|| 2|| 0|| 0|| 0||2 
|-
| 2007-2008|| Dauphins d'Épinal|| Ligue Magnus|| 25|| 22|| 8|| 30|| 24|| 2|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2008-2009|| Dauphins d'Épinal|| Ligue Magnus|| 26|| 9|| 20|| 29|| 22|| 6|| 2|| 4|| 6|| 14
|-
| 2009-2010|| Dauphins d'Épinal|| Ligue Magnus|| 18|| 4|| 10|| 14|| 14|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2010-2011|| Dauphins d'Épinal|| Ligue Magnus|| 26|| 9|| 19|| 28|| 44|| 3|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2011-2012|| Dauphins d'Épinal|| Ligue Magnus|| 18|| 4|| 6|| 10|| 6|| 5|| 0|| 1|| 1||4
|-
| 2012-2013|| Dauphins d'Épinal 2 || Division 3 || 10 || 10 || 4 || 14 || 0 || 2 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2013-2014|| Dauphins d'Épinal 2 || Division 3 || 12 || 26 || 15 || 41 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| Gamyo Épinal 2 || Division 3 || 4 || 4 || 2 || 6 || 2 || 5 || 4 || 4 || 8 || 10
|-
| 2017-2018|| Gamyo Épinal 2 || Division 3 || 6 || 15 || 14 || 29 || 2 || 2 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2018-2019|| Épinal Hockey Club || Division 3 || 9 || 17 || 18 || 35 || 0 || 8 || 12 || 13 || 25 || 4
|-
| 2019-2020|| Épinal Hockey Club || Division 2 || 14 || 9 || 14 || 23 || 18 || 4 || 3 || 1 || 4 || 0

Références 

Naissance en novembre 1977
Naissance à Épinal
Joueur français de hockey sur glace
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur du Hockey Club de Mulhouse
Attaquant de hockey sur glace